Hockey Series Open 2018/19 steht für:

 Hockey Series Open 2018/19 (Damen)
 Hockey Series Open 2018/19 (Herren)